Ибраими () — имя собственное македонского происхождения; распространено в виде фамилий.
 Ибраими, Агим (род. 1988) — македонский профессиональный футболист, может играть на позиции атакующего полузащитника или второго нападающего.
 Ибраими, Бесарт (род. 1986) — македонский футболист, нападающий клуб «Эносис».

См. также 
 Ибраим